Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 711 dans le monde.

 RS-711 au Brésil
 Route régionale 711 en Finlande
 Route européenne 711 en France 
 Route nationale 711 en France
 Autoroute A711 en France
 Route 711 en Islande
 Route régionale 711 en Slovénie